Okręty US Navy o nazwie USS  "Santee", pochodzącej od rzeki Santee w Karolinie Południowej:
 Pierwszy "Santee" był ostatnią fregatą żaglową US Navy. Budowę rozpoczęto w 1820 roku ale nie zwodowano go do 1855 roku. Okręt służył w latach 1861 - 1912.
 Drugi "Santee" (CVE-29) został nabyty przez Marynarkę w 1940 roku jako tankowiec floty (ang. fleet oiler), a następnie przerobiony na lotniskowiec eskortowy w 1942 roku i służący do 1946 roku.
Santee